Raimondo ist ein italienischer männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Raimondo ist als eine italienische Variante des männlichen Vornamens Raimund ein italienischer männlicher Vorname. Als Familienname tritt Raimondo seltener auf.

Namensträger

Vorname 

 Raimondo D’Aronco (1857–1932), italienischer Architekt des Jugendstils
 Raimondo D’Inzeo (1925–2013), italienischer Springreiter
 Raimondo Inconis (* 1959), italienischer Fagottist und Hochschullehrer
 Raimondo Montecuccoli (1609–1680), italienischer kaiserlicher Feldherr, Diplomat und Staatsmann
 Raimondo Pereda (1840–1915), Schweizer Maler und Bildhauer
 Raimondo Ponte (* 1955), Schweizer Fußballspieler und -trainer
 Raimondo van Riel (1881–1962), italienischer Schauspieler und Maskenbildner
 Raimondo di Sangro (1710–1771), italienischer Aristokrat, Erfinder, Soldat, Schriftsteller und Wissenschaftler
 Raimondo Selli (1916–1983), italienischer Geologe und Ozeanograph
 Raimondo Vianello (1922–2010), italienischer Schauspieler und Fernsehmoderator

Familienname 
 Gianmarco Raimondo (* 1990), kanadischer Rennfahrer
 Gina Raimondo (* 1971), US-amerikanische Politikerin
 Justin Raimondo (1951–2019), US-amerikanischer Journalist und Kommentator
 Miguel Ángel Raimondo (* 1943), argentinischer Fußballspieler

Künstlername 
 Pseudonym von Bert Kaempfert für eine Schallplattenaufnahme 1961

Siehe auch 
 Civitella Messer Raimondo, Gemeinde in der italienischen Provinz Chieti

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Italienischer Personenname